Komatsubara bezeichnet:

 (9103) Komatsubara, ein Hauptgürtelasteroid

Komatsubara ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuo Komatsubara (1943–2000), japanischer Animator
 Manabu Komatsubara (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Komatsubara Michitarō (1885–1940), japanischer General
 Misato Komatsubara (* 1992), japanische Eiskunstläuferin
 Komatsubara Mitsuo (1920–2013), japanischer Profigolfer
 Shigeru Komatsubara (* 1949), japanischer Kameramann